
Strona ta zawiera tradycyjne odpowiedniki imion w różnych językach. Głównym jej celem jest pokazanie zarówno imion „pokrewnych” (tzn. pochodzących z tego samego źródła, często z Biblii), jak i „tradycyjnych” odpowiedników (mianowicie, imion, które nie są „spokrewnione”, jednak traktowanych jako „te same”, np. gdy jedno jest tłumaczeniem drugiego albo po prostu mają podobną formę). Strona ogólnie nie prezentuje niedawnych zapożyczeń z jednego języka do innego ani zwykłych transliteracji.

Obecnie na tej stronie przedstawione są odpowiedniki imion w 12 językach: angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, portugalskim, fińskim, rosyjskim, polskim, ukraińskim, niektóre także po łacinie i po arabsku.

Imiona męskie

Imiona żeńskie

Przypisy